Baku – capitale e principale città dell'Azerbaigian

Navi 
Due unità della Marina militare sovietica hanno portato il nome di Baku
Baku – cacciatorpediniere della classe Leningrad, varato nel 1938 e radiato nel 1963
Baku – incrociatore portaelicotteri della classe Kiev, varato nel 1982, rinominato Admiral Gorškov nel 1991, venduto all'India nel 2004 e ora in servizio come INS Vikramaditya

Altro 
 Baku Cup – torneo femminile di tennis che si gioca a Baku in Azerbaigian
 Baku  – creatura leggendaria della mitologia cinese e giapponese
 Ba'ku – specie extraterrestre nel film Star Trek: L'insurrezione